Лос Норотес има више значења:

 Лос Норотес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Норотес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику